NGC 2286 (другое обозначение — OCL 548) — рассеянное скопление в созвездии Единорог.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Для NGC 2286 не наблюдается значительная сегрегация масс.

Примечания 

 

2286
Единорог (созвездие)
Рассеянные скопления